gaarkeuken (eetgelegenheid), een goedkope eetgelegenheid, vaak alleen voor armen
Gaarkeuken (Groningen), een gehucht ten zuiden van Grijpskerk
Sluis Gaarkeuken, een sluis nabij dit gehucht, in het Van Starkenborghkanaal